

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Daniszów – przysiółek wsi Walentynów w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Daniszów – część wsi Gołkowice w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna